IMadering — мультипротокольный клиент мгновенного обмена сообщениями. Поддерживает протоколы ICQ, XMPP, MRA, Twitter.

Описание 
IMadering расшифровывается как «I Made Ring» — «Я создал кольцо» или «Создай свой круг общения», а первые два символа являются аббревиатурой от Instant messenger (IM). Новая версия IMadering начиная с версии 5.0.0 alpha пишется в режиме полной совместимости и возможности полноценной работы в Wine под операционной системой Linux. Клиент считается мультипротокольным, но другие протоколы (такие как XMPP, AIM, MRA и т. п.) пока только в стадии разработки.

История 
 Первая версия клиента базировалась на исходных кодах программы &RQ и носила название «RQ Black Rat». Изначально код IMadering был основан на библиотеке TICQClient, разработанной в 1996 году молдавским программистом Алексем Демченко. Впоследствии эта библиотека неоднократно дополнялась многими разработчиками. Исходные коды библиотеки, использованной в данном клиенте, можно скачать с официального сайта.
 В 2007 году автор проекта решил отказаться (начиная с версии 3.0) от использования сторонних библиотек и использования чужого кода.
 В мае 2008 года было объявлено, что клиент переписан с нуля. При этом акцент делался на повышение скорости работы программы и простоту программного кода.
 25 ноября 2008 года разработка проекта закрыта. О чём автор сообщил на своем форуме-блоге:

 4 мая 2009 года автор написал в своём блоге:

 3 апреля 2012 автор сообщил, что разработка программы остановлена, в связи с созданием нового, непохожего на QIP, IM клиента. Заинтересованным в продолжении разработки программы IMadering программистам, предложено самостоятельно продолжить проект. На 25.03.2013 проект по прежнему неактивен.

Автор 
Автором проекта является российский программист Эдуард Толмачёв из города Краснодара.

Исходные коды 
Исходные коды программы доступны на официальном сайте проекта под лицензией GPL.

Примечания

Ссылки 
 Блог Twitter Juick автора 
 SVN-хранилище

Обзоры
 PoZitron. Наиболее полный обзор IM-клиентов популярных протоколов для ПК Хабрахабр (8 августа 2009)
 Real. Обзор IMadering. Разработка смеси QIP, Miranda и RnQ MegaObzor.com (23 февраля 2010)

Свободные программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для Windows